
Molekulska formula -{C18H26O5}- se može odnositi na:

 Taleranol (β-zearalanol)
 Zeranol (α-zearalanol)